Salo, llogaret de Sant Mateu de Bages
 Salo (República Centreafricana], ciutat de la prefectura econòmica centreafricana de Sangha-Mbaéré
 Salo (Finlàndia), població finlandesa
 Salo (Minnesota), població estatudinenca del Comtat d'Aitkin, Minnesota

Vegeu també 
 Salò, municipi llombard

Pàgines de desambiguació